Гай Веттій () — преномен і номен декількох представників давньоримського патриціанського роду Веттіїв, які жили під час Римської імперії:
 Гай Веттій Руф () — політичний діяч Римської республіки, консул-суффект 36 року.
 Гай Веттій Сабініан Юлій Хоспет () — консул-суффект 175 або 176 року.
 Гай Веттій Грат Сабініан Старший () — державний діяч часів Римської імперії, легат 190 року.
 Гай Веттій Грат Сабініан () — консул 221 року.
 Гай Веттій Грат Аттік Сабініан () — консул 242 року.
 Гай Веттій Грат () — консул 280 року.
 Гай Веттій Коссіній Руфін () — консул 316 року.
 Гай Веттій Аквілін Ювенк () — давньоримський латиномовний християнський поет часів Римської імперії.

Веттії